Palinurus – mitico nocchiero di Enea
4832 Palinurus – asteroide 
Palinurus –  genere di crostacei della famiglia Palinuridae